James McNulty est un nom pouvant désigner:

James McNulty (1918-2011), homme politique canadien en Ontario
 (1890-1977), activiste irlandais
 (1926-2017), administrateur de santé australien 
 (1900-1972), évêque catholique américain
 (1945-2016), homme politique américain en Pennsylvanie
 (1925-2009), homme politique américain de l'Arizona
, homme d'affaires et ingénieur américain
 (1929-2006), amiral américain
, administrateur américain de la bourse de Chicago
 (1857-1935), homme politique américain de Pennsylvanie
, joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1985), joueur anglais de football

Voir aussi
Jimmy McNulty, personnage de la série américain Sur écoute (The Wire)

McNulty, James